Kalebaskreek (dorp), een dorp in het district Saramacca in Suriname
 Kalebaskreek (beek), een kreek (beek) in het district Saramacca in Suriname